Marijan Čadež je osebno ime več znanih slovencev:

 Marijan Čadež (? - 1718), duhovnik in skladatelj
 Marijan Čadež (1912 - 2009), meteorolog